Jan Łaski ist der Name folgender Personen:

* Jan Łaski (Erzbischof), polnischer Adliger, Politiker und Erzbischof
 Jan Łaski (1499–1560), polnischer Theologe und Reformator, siehe Johannes a Lasco